Horvátország
Erdőd falu és község, Eszék-Baranya megyében
Románia
Erdőd kisváros Szatmár megyében